Арзу Ильхам кызы Курбанова (до замужества — Алиева) (; , , Азербайджанская ССР, СССР) — азербайджанский кинопродюсер, , общественный деятель.

Биография 
Младшая дочь президента Азербайджана Ильхама Алиева и его супруги первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой, внучка Гейдара Алиева.

Арзу Алиева получила образование в Швейцарии и Великобритании вместе со своей старшей сестрой Лейлой.

3 сентября 2011 года в Баку состоялась её свадьба с Самедом Курбановым (род.1988), единственным сыном известного в России предпринимателя Айдына Курбанова, одного из создателей Всероссийского Азербайджанского Конгресса, скончавшегося в 2003 году. Самед Курбанов родился и вырос в Москве, окончил МГИМО, в настоящее время занимается семейным бизнесом.

В семье Курбановых растут двое детей: Айдын (2012 г.р.) и Азиза (2016 г.р.).

Профессиональная деятельность 
Арзу Алиева занимается продюсированием азербайджанского кино (документальные фильмы «Цель — Баку. Как Гитлер проиграл войну за нефть» (2015), «Son Iclas» (1918)). Как режиссёр сняла документальный фильм «Abadi ezamiyyat» («Последнее пристанище на чужбине», 2016) про основателя Мусаватистской республики, председателя парламента Азербайджанской Демократической Республики (1918—1920) Алимардан-бека Топчибашева.

Состояние 
Лейла и Арзу имеют недвижимость в Дубае, зарегистрированную на их имя. Совокупная стоимость недвижимости, принадлежащей детям Алиевых, оценивается в 75 млн долларов.

Согласно результатам расследования, проведённого журналистами азербайджанской редакции РС/РСЕ, её сестра Лейла и Арзу, по-видимому, контролируют азербайджанскую компанию сотовой связи «Azerfon».

Арзу является совладелицей Silk Way Bank — «карманного» банка холдинговой компании SW Holding, в собственность которой в ходе приватизации перешли многочисленные сервисные службы государственной авиакомпании AZAL.

По мнению британского суда Лейла и Арзу Алиевы подозреваются в отмывании денег в крупных масштабах. Подозрения следователей привлекла попытках купить элитную недвижимость в Лондоне стоимостью в 60 миллионов фунтов. По данным газеты «The Guardian», речь идёт о двух квартирах в лондонском районе Найтсбридж, которые находятся в непосредственной близости от Букингемского дворца. Для их приобретения планировалось использовать офшорную компанию.

Занимается благотворительностью. Работает в Фонде имени своего деда Гейдара Алиева, которым руководит её мать Мехрибан Алиева.

Генеалогия 

 Предки

Примечания 

Арзу Ильхам кызы
Телепродюсеры Азербайджана
Дети президентов